Návštěvník či návštěvníci jsou termíny či názvy různých věcí.

Odborné 
 návštěvník – termín v oboru cestovního ruchu
 visitor (návrhový vzor) – jeden z návrhových vzorů v objektově orientovaném programování

V kultuře 
 Návštěvníci (seriál) – český seriál z roku 1983
 Návštěvníci (film) – francouzský film z roku 1993
 Návštěvníci 2, jiným názvem Návštěvníci 2: V chodbách času nebo Návštěvníci II – V chodbách času – pokračování předchozího filmu natočené roku 1998
 Návštěvníci: Cesta do Ameriky – americký remake prvních francouzských Návštěvníků natočený roku 2001
 Návštěvníci 3: Revoluce – francouzský film, pokračování filmů z let 1993 a 1998
 The Visitors (v češtině Návštěvníci) – název alba a titulní písně skupiny ABBA z roku 1982
 Vzácná návštěva – v originále „The Visitor“, v překladu „Návštěvník“, epizoda seriálu Star Trek: Stanice Deep Space Nine

Související články 
 návštěva
 Navštívení Panny Marie
 Návštěva staré dámy

Externí odkazy